Fernand Braudel (1902-1985), historien français
 la rue Fernand-Braudel, une voie située dans le quartier de la Gare du  de Paris

Patronyme français